Eiche (Ahrensfelde), een dorp ten noordoosten van Berlijn
 Eiche (Potsdam), een wijk van Potsdam